У сезоні 1899/1900, дванадцятому сезоні Футбольної ліги, перемогу вп'яте святкували футболісти бірмінгемської Астон Вілли.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; O = Очки

Результати матчів

Виноски

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія